Brandmerken, het aanbrengen van een brandmerk
 Merk, een woord of afbeelding waarvoor geldt dat er iemand is die het als enige mag gebruiken voor een bepaald handelsdoel
 Merken (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Merkén, een Chileens keukenkruid op basis van gerookte chilipeper